Política puede referirse a:

 Política, la ciencia que se encarga del estudio del poder público o del Estado.
 Poder político, una forma de poder que una persona o grupo de personas ejerce sobre una sociedad.
 Derechos políticos, derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal por parte del poder político.

Agente político o actor político, el que actúa en política o tiene actividad política, siguiendo su propia agenda política:
Político, la persona que realiza actividades políticas.
Activista político
Movimiento político
Partido político
Asociación política
Coalición política, alianza política o bloque político
Sistema político, la plasmación organizativa de un conjunto de interacciones que son estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la población.
Forma política o forma de gobierno.

Campos de estudio
Política, rama de la moral que se ocupa de la actividad, en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva, entendida como el quehacer ordenado al bien común.
Análisis político, la comprensión de situaciones políticas concretas (no solo de cambio, sino de estabilidad), resultado de una determinada correlación de fuerzas entre diferentes actores, y de la sedimentación de sentidos compartidos que ordenan de una forma y no de otra las percepciones de los actores, sus alineamientos y, en fin, el campo político.
Ciencia política o estudios políticos, ciencia social dedicada al estudio de la política.
Filosofía política, análisis filosófico de la política.
Sociología política
Antropología política
Economía política
Geografía política
Educación política o alfabetización política.

Campos de expresión
Arte político
Literatura política
Periodismo político
Poesía política
Teatro político
Novela política
Cine político
Música política
Pintura política
Escultura política
Arquitectura política
Ficción política
Documental político

Políticas públicas 
Políticas públicas, proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con el fin de satisfacer las necesidades de una sociedad.
Política exterior, el conjunto de las decisiones públicas que toma el gobierno de un Estado en función de los intereses nacionales y en relación con los demás actores del sistema internacional.
Política interior, política interna o política nacional, el conjunto de decisiones administrativas con propósitos y efectos mayoritariamente dentro de las fronteras de un país.
Política internacional, la relación sociocultural que se lleva a cabo por los diferentes actores del panorama internacional, basada generalmente en las políticas exteriores
Ostpolitik, política exterior relacionada con los países del Este.
Realpolitik, política o diplomacia basada en intereses prácticos y acciones concretas.
Política de defensa, política de seguridad o política militar, relativa a la defensa.

Política económica, relativa a la economía.
Política fiscal, o política financiera, relativa a los ingresos (impuestos), gastos y deuda del Estado.
Política monetaria, relativa al sistema monetario.
Política cambiaria, la de un país respecto a la cotización de su moneda.
Mix de políticas (policy mix), combinación de política fiscal y monetaria.
Política agrícola o política agraria, relativa a la agricultura.
Política pesquera, relativa a la pesca.
Política industrial, relativa a la industria.
Política energética, relativa a la energía.
Política nuclear, relativa a la energía nuclear.
Política climática, la que aspira a mitigar el calentamiento mundial.
Política comercial, relativa al comercio.
Política de transportes, relativa a los transportes.
Política naval, relativa a la flota, tanto mercante como de guerra.
Política turística, relativa al turismo.
Política de obras públicas o política de infraestructuras, relativa a las infraestructuras.
Política del agua, política hídrica o política hidráulica, relativa al agua.
Política social, intervención en las consecuencias materiales y morales del desigual desarrollo de las sociedades modernas.
Política de vivienda, conjunto de acciones destinadas a proporcionar vivienda digna.
Política sanitaria, relativa a la sanidad.
Política educativa, relativa a la educación.
Política científica o política de investigación, promoción de la investigación.
Política tecnológica, promoción del desarrollo o la adopción de tecnologías avanzadas.
Política cultural, relativa a la cultura.
Política de seguridad informática, relativa al combate contra el delito informático.
Política informativa, relativa a la información.
Política deportiva, relativa al deporte.
Política ambiental, o política medioambiental, relativa al medio ambiente.
Política religiosa, relativa a asuntos religiosos.
Política migratoria, relativa a los movimientos migratorios.
Política étnica, relativa a la etnicidad.
Política colonial, relativa a la colonización.
Política territorial, relativa a la estructura territorial del Estado.
Política municipal, relativa a los municipios.
Política regional, relativa a las regiones.
Política federal, retativa a los estados federados, en el caso de países con estructura federal.
Política comunitaria, relativa a la Unión Europea, en el caso de los países miembros.
Política espacial, relativa al espacio.
Políticas nacionales, las que lleva a cabo cada nación siguiendo sus intereses nacionales.

Políticas de empresa
Política de empresa o política empresarial
Cultura organizacional
Estrategia empresarial

Títulos 
 Política: Obra de filosofía política escrita por Aristóteles.
 Política: Periódico español, órgano de Izquierda Republicana (1935-1939).

Wikipedia 
Políticas y convenciones de Wikipedia (página especial que describe una política oficial de Wikipedia en español).

Referencias